Третяк Владислав Васильович — український шабліст.
 Третяк Владислав Олександрович — російський хокеїст, воротар.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок